Le capitaine de frégate Albert Brosset-Heckel, né le  à Lyon (Rhône) et décédé le  à Toulon (Var), était un officier de marine français.

Biographie

Notes et références 

Naissance en juin 1897
Naissance dans le 6e arrondissement de Lyon
Décès en février 1982
Décès à Toulon
Décès à 84 ans
Élève de l'École navale
Officier de la Marine française
Commandant de sous-marin de la Marine française
Officier de la Légion d'honneur
Titulaire de la croix de guerre 1914-1918
Officier de l'ordre du Ouissam alaouite
Officier de l'Ordre du Million d'Éléphants et du Parasol blanc